

Sigle 
 Quantum efficiency – efficienza quantica
 Quantitative Easing – allentamento quantitativo

Codici 
 QE – codice vettore IATA di Crossair Europe

Fisica 
 Qe – energia radiante

Economia 
 QE (acronimo di Quantitative Easing) - Allentamento quantitativo politica monetaria non convenzionale eterodossa e ultraespansiva